Oscar Niemeyer - arquiteto brasileiro, considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna
Ou ainda:
Centro Cultural Oscar Niemeyer - na cidade de Goiânia
Edifício Niemeyer - na cidade de Belo Horizonte
Espaço Oscar Niemeyer - na cidade de Brasília
Fundação Oscar Niemeyer - na cidade de Niterói
Museu Oscar Niemeyer - na cidade de Curitiba
Oscar Niemeyer (navio)
Teatro Municipal Oscar Niemeyer - na cidade de Uberlândia

Desambiguações de antropônimos